Durrieux is een Franse familienaam.

Antoine Durrieux (1865-1917), minnaar en later echtgenoot van Blanche Delacroix
Lucien Durrieux (1906-1984), hertog van Tervuren, aangenomen zoon van Antoine Durrieux en zoon van Leopold II van België en Blanche Delacroix
Philippe Durrieux (1907-1914), graaf van Ravenstein, aangenomen zoon van Antoine Durrieux en zoon van Leopold II van België en Blanche Delacroix